personen met deze achternaam
Herman Felderhof, Nederlands radioverslaggever
H.W. Felderhof, procureur-generaal in Nederlands-Indië
Jan Felderhof, Nederlands violist, componist en muziekpedagoog
John Felderhof, Canadees geoloog van Nederlandse afkomst
Rik Felderhof, Nederlands presentator
Ubbo Felderhof, Nederlands natuurkundige en hoogleraar

overig
Villa Felderhof, Nederlands televisieprogramma van Rik Felderhof